Hrvatska:
 Brezovica (Gradina), naselje u Općini Gradina
 Brezovica (Marijanci), naselje u Općini Marijanci
 Brezovica (Petrovsko), naselje u Općini Petrovsko
 Brezovica (Zagreb), naselje i gradska četvrt u Gradu Zagrebu
 Brezovica Žumberačka, gradsko naselje Ozlja, Karlovačka županija
 Spomen-park Brezovica

Bosna i Hercegovina:
 Brezovice (Srebrenica, BiH)

Slovenija:
 Općina Brezovica, općina u središnjoj Sloveniji
 Brezovica (Velika Polana, Slovenija), naselje u Općini Velika Polana

Kosovo:
 Brezovica (Štrpce), skijaški centar u Općini Štrpce

Srbija:
 Brezovica (Ub, Srbija), naselje u Općini Ub
 Brezovica (Gornji Milanovac, Srbija), naselje u Općini Gornji Milanovac
 Brezovica (Čačak, Srbija), naselje u Općini Čačak
 Brezovica (Trstenik, Srbija), naselje u općini Trstenik
 Brezovica (Vlasotince, Srbija), naselje u Općini Vlasotince

Slovačka:
 Brezovica (Tvrdošín, Slovačka), općina u Okrugu Tvrdošín